Pištěk est un patronyme tchèque.

Patronyme 
Il est notamment porté par la famille suivante :
  (1847-1905), acteur tchèque
 Theodor Pištěk (1896-1960), acteur tchèque, fils du précédent
 Theodor Pištěk (1932-), peintre et costumier tchèque, fils du précédent
  (1961-), peintre tchèque, fils du précédent

Homonymie de patronyme
Patronyme tchèque